Чемпионат Азии по борьбе 2019 года проходил в городе Сиань (Китай) 23-28 апреля.

Медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 

Апрель 2019 года
Международные соревнования по борьбе в Китае
Сиань
Борьба